Bordei se poate referi la:

 Bordei, un tip de locuință semiîngropată
 Bordei, Cozmeni
 Bordei (cartier în Craiova)
 Bordei Verde, Brăila
 Parcul Bordei

Vezi și 
 Bordei sărac
 Valeriu Bordei